DN Galan 2015 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 30 lipca w Sztokholmie. Zawody były dwunastą odsłoną prestiżowej Diamentowej Ligi w sezonie 2015.

Wyniki

Mężczyźni

Kobiety

Rekordy 
Podczas mityngu ustanowiono 3 krajowe rekordy w kategorii seniorów:

Zobacz też 
 Diamentowa Liga 2015

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2015 w lekkoatletyce
DN Galan
2015 w Szwecji